Màloie Gorodisxe (en rus: Малое Городище) és un poble del territori de Perm, a Rússia, pertany al districte rural de Solikamski. El 2010 tenia 30 habitants.

Pobles del territori de Perm